Uit de Kast (Nederland), een Nederlands televisieprogramma
 Uit de Kast (Vlaanderen), de Vlaamse variant van dit programma
 Uit de kast komen, uitkomen voor je (homo)seksuele geaardheid